Peel Island kan syfta på följande platser:

Australien 
1 Peel Island (ö i Australien), Queensland,

Indien 
2 Sir William Peel Island, ö, Andamanerna och Nikobarerna,

Japan 
3 Chichi-jima, ö, Tokyo prefektur, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar